El término 12 años de esclavitud puede referirse a:
 12 años de esclavitud, película;
 12 años de esclavitud, banda sonora de la película;
 12 años de esclavitud, libro que dio origen a la película.